Bill Eadie, noto come Ax – wrestler statunitense
 Darren Eadie – ex calciatore inglese
 Malcolm Eadie Champion – nuotatore neozelandese
 Sean Eadie – ex pistard australiano